Ана од Аустрије се може односити на:

 Ана од Аустрије (баварска војвоткиња) (1528-1590), супруга Алберта V од Баварске
 Ана од Аустрије (шпанска краљица) (1549-1580), четврта супруга шпанског краља, Филипа II
 Ана од Аустрије (краљица Пољске и Шведске) (1573-1598), супруга Сигисмунда I, краља Пољске и Шведске
 Ана од Аустрије (француска краљица), (1601-1666), сестра Филипа IV, супруга Луја XIII и мајка Луја XIV
 Ана Марија од Аустрије (1606-1646), супруга цара Фердинанда III и кћерка краља Филипа III од Шпаније